KSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint Marys (Alaska) (Stati Uniti)
 KSM – codice vettore ICAO di Kosmos Airlines (Russia)